Йе́льский университе́т () — частный исследовательский университет США, 3 из 9 колониальных колледжей, основанных до Войны за независимость. Входит в «Лигу плюща» — сообщество наиболее престижных частных американских университетов. Вместе с Гарвардским и Принстонским университетами составляет так называемую «Большую тройку».

Йельский университет находится в Нью-Хейвене, в одном из старейших городов Новой Англии, в штате Коннектикут. Нью-Хейвен — портовый город с населением более 130000 , расположен в 120 км на северо-восток от Нью-Йорка и в 200 км на юго-запад от а.

Йель был основан в 1701 году и назван именем британского купца и филантропа Эли Йеля, спонсора Энциклопедической школы штата , предшественницы Коллегиальной школы, которая в 1718 году была названа в его честь . В состав университета входят 12 подразделений: Йельский колледж, четырёхлетнее образование в котором завершается получением степени бакалавра; аспирантура по различным специальностям, включающим точные, естественные и гуманитарные науки, а также 10 профессиональных факультетов, готовящих специалистов в области юриспруденции, медицины, а, охраны окружающей среды, а также теологов, архитекторов, музыкантов, художников и актёров.

Более 2000 курсов предлагается ежегодно 65 кафедрами. Многие начальные и вводные курсы ведутся заслуженными учёными и профессорами университета.

История 
 Истоки истории Йеля восходят к 1640 году, к деятельности священников-колонистов, направленной на создание в Нью-Хейвене колледжа. Идеи, которые легли в основу образования университета, восходят к традициям и принципам обучения в средневековых Европейских университетах, а также древних академиях Греции и Рима, где впервые был развит принцип либерального образования (от  — свободный). Такое образование было направлено на интенсивное развитие общей интеллектуальной компетентности, добродетели и достоинств характера учащегося. Во времена Римской империи этот принцип воплощался в жизнь посредством обучения в 7 областях «свободных искусств»: грамматике, риторике, логике, арифметике, астрономии, геометрии и музыке.

 Основатели Йельского университета (пуританские священники) также руководствовались принципом коллегиальности, сыгравшим впоследствии важную роль в развитии высшего образования в . В то время как в большей части Европы и Шотландии колледжи не предусматривали проживания студентов на их территории, основатели Йеля хотели создать колледж-общежитие, где студенты могли бы учиться друг у друга, живя вместе на территории университета. Такие идеи отражали английские идеалы того времени, воплощённые колледжами Оксфорда и Кембриджа, где студенты учились, жили и посещали церковь в обществе своих наставников. При такой системе образование становилось не просто тренировкой разума и подготовкой к определённой профессии, но и опытом, направленным на развитие различных аспектов характера учащегося, в том числе моральной добродетели. В то время как похожие идеалы были использованы основателями Гарварда, многие из преподавателей и профессоров вскоре стали сомневаться в успешности университета. По словам преподобного Соломона Стоддарда, произнесённым им во время одной из воскресных служб колледжа в 1703 году, Гарвард стал местом «Вражды и Гордыни… и Расточительства… Не стоит посещать колледж ради того, чтобы научиться делать комплименты мужчинам и ухаживать за женщинами». В 1700 году 10 священников (Томас Бакингем, Тимоти Вудбридж, Самуэль Мэзер, Джеймс Нойес-младший, Авраам Пирсон, Джеймс Пьерпонт, Ноадия Рассел, Джозеф Уэбб, Израэль Чонси, Самуэль Эндрю) собрались в Брэнфорде, штат Коннектикут, чтобы обсудить создание нового колледжа, который будет способен избежать ошибок, допущенных Гарвардом. Большинство из них были выпускниками Гарвардского колледжа, разочаровавшимися в образовании, полученном в Гарварде. В 1701 году, получив хартию от колониальной Генеральной Ассамблеи (выданную с целью обучать поколения «образцовых мужей»), они официально начали работу над созданием Коллегиальной Школы, как тогда был назван Йельский университет.

Обучение в Йеле времён колониальной Америки 

В 1717 году основатели Йельского университета приобрели земли в маленьком городке Нью-Хейвен, тогда насчитывавшем около 1000 человек. Первое здание, воздвигнутое ими в Нью-Хэйвене, получило название Йельского колледжа. В 1718 году университет был переименован в честь британского купца Элайху Йеля, который пожертвовал доходы (около 800 £) от продажи девяти тюков товаров, 417 книг и портрет короля Георга I. Вскоре были воздвигнуты коллегиальная церковь и Коннектикут Холл, который сегодня можно увидеть на территории университета как одно из старейших зданий в Йеле.

К тому времени, каждый курс колледжа насчитывал около 25-30 ; в общей сложности в колледже обучались около 100 студентов. К обучению допускались только юноши; средний возраст вступления в колледж составлял 15-16 лет. Критерием отбора студентов в колледж служили устные экзамены, которые принимал сам президент Йельского колледжа. На экзаменах проверялось знание латыни, иврита и греческого, различных классических наук, таких как ,  и . Более того, латынь была официальным языком колледжа, что не только означало обучение на латыни, но и строгий режим общения, при котором латынь была единственным языком, который студентам разрешалось использовать в разговорах за пределами аудиторий и после занятий. Использование английского было запрещено правилами колледжа.

Требования к знаниям латыни оставались в силе большую часть истории Йеля. В 1920-х годах преподаватели университета предложили от него отказаться, но 27-ой президент США Вильям Говард Тафт, выпускник Йельского университета и член Йельской Корпорации, не позволил Йелю отказаться от вековых традиций. Преподаватели добились изменений лишь в 1931 году.

Каждый студент Йеля был обязан пройти установленную правилами программу обучения вместе с остальными студентами. К этому требованию прибавлялось правило посещения каждодневных молитв и чтений из Святого Писания. Помимо лекций, студенты были обязаны принимать участие в публичных чтениях, диспутах и декламациях. Публичное чтение означало дословный пересказ выученного наизусть материала; во время диспута студент должен был показать своё знание материала, приняв ту или иную сторону пропозиции (суждения, ), и защитив её в согласии с предписанными правилами логики; декламация была собственной лекцией студента, украшенной тропами и формальной риторикой. Особое внимание отводилось устным формам обучения, с акцентом на красноречии и ораторском искусстве.

Обязательное использование латыни в Йельском колледже подчёркивало одну из фундаментальных миссий университета — продолжение интеллектуальных традиций Европы и античности. Дисциплины, изучаемые студентами Йеля и Гарварда отражали программу обучения Кэмбриджа и Оксфорда, а также античных академий: 7 «либеральных искусств», классическая , и «3 философии» — естествознательная ,  и . Пуритане считали такую программу обязательным фундаментом для заложения христианских идеалов, которые они надеялись закрепить в Америке посредством образования. Здания колледжа и церкви, к примеру, в Йельском университете примыкали друг к другу и были совместимыми. В то же время, интеллектуальная культура Европы, на которой основывалось образование в Йеле, была довольно изменчивой, и вскоре вызвала противостояние пуританских идеалов новым идеям.

Рост университета 

Война за независимость Америки 1775—1783 годов не затронула Йель и университет значительно вырос за свои первые 100 лет. В XIX и XX веках были основаны аспирантура и профессиональные факультеты-институты, которые превратили Йель в настоящий университет. В 1810 году в Йеле был официально учреждён медицинский факультет, вслед за ним, в 1822 году, факультет теологии, а в 1824 году — юридический факультет. В 1847 году начала работать аспирантура в области точных, естественных и гуманитарных наук. В 1861 году в йельской аспирантуре впервые в США была присуждена учёная степень доктора философии. В 1869 году в Йеле был основан искусствоведческий факультет, в 1894 году — музыкальный факультет, в 1900 году — факультет лесного хозяйства и охраны окружающей среды, в 1923 году — факультет по подготовке среднего медицинского персонала, в 1955 году — театральный факультет, в 1972 году — архитектурный, и в 1974 году — факультет управления.

С 1869 года в аспирантуре Йельского университета обучаются . В 1969 году Йель начал записывать студенток на четырёхлетнюю программу бакалавриата.

Колледжи-общежития 
В начале 1930-х годов по модели средневековых английских университетов, таких как Оксфорд и Кембридж, все студенты Йельского колледжа были разделены на 12 колледжей-общежитий, насчитывающих около 450 членов в каждом.

Такая система позволила сочетать преимущества неформальной атмосферы маленьких колледжей с широкими возможностями крупного научно-исследовательского университета. Каждый колледж-общежитие представляет собой несколько зданий, образующих уютный прямоугольный двор с тенистыми деревьями, лужайкой и удобными скамейками. Такой колледж-общежитие, со столовой, библиотекой, комнатами для занятий и залом для собраний, занимает целый городской квартал и создаёт неповторимую атмосферу студенческой жизни. Здесь студенты живут, едят, общаются, занимаются учебными и внеучебными делами. Каждый колледж возглавляет мастер, который живёт вместе со студентами. В каждом колледже также есть свой декан и несколько представителей-резидентов из общеуниверситетского профессорско-преподавательского состава, которые принимают активное участие в жизни студентов.

Всего насчитывается 14 колледжей:
 Berkeley
 Branford
 Grace Hopper
 Davenport
 Timothy Dwight
 Jonathan Edwards
 Morse
 Pierson
 Saybrook
 Silliman
 Ezra Stiles
 Trumbull
 Benjamin Franklin
 Pauline Murray

Дополнительное военное образование 
Студенты Йельского университета, являющиеся гражданами США, в период обучения в бакалавриате имеют возможность также пройти курсы подготовки офицеров резерва (ROTC). В частности, в университете действуют учебные подразделения, готовящие офицеров для нужд Военно-морских сил США и Корпуса морской пехоты США (), Военно-воздушных сил США (). Кроме того, студентам Йельского университета доступно обучение по программе  при Университете Нью-Хейвена, готовящей офицеров для нужд Армии США; это определено соответствующим соглашением, заключенным между двумя университетами.

Йель сегодня 
По состоянию на 2011 год университет занимает 11 место в «шанхайском» академическом рейтинге университетов мира и 3 место в рейтинге лучших университетов по версии издания U.S. News & World Report и так же Согласно международному рейтингу QS World University Rankings, который с 2010 года публикуется отдельно от Times Higher Education. В 2015 году Йель оказался на десятом месте в рейтинге Qs World University Rankings, уступив, в частности, другим вузам из Лиги плюща — Гарварду и Принстону. В нём обучается более 12000 студентов из 50 штатов Америки и из более 110 стран. 4000-ней профессорско-преподавательский состав отличается высочайшей квалификацией в различных областях знаний.

Кампус 
 Основная часть университета занимает территорию в 170 акров (69 га) земли, простирающуюся от факультета по подготовке среднего медицинского персонала, в самом центре Нью-Хэйвена, до тенистых жилых кварталов, окружающих факультет теологии. Среди 225 йельских зданий есть немало, построенных знаменитыми архитекторами своего времени. Представленные архитектурные стили разнообразны: от ново-колониального до викторианской готики, от мавританского до ультрасовременного. Йельские здания, башни, лужайки, дворы, арки и ворота создают то неповторимое целое, которое один архитектор назвал «красивейшим университетским городком Америки».

Университету также принадлежит более 600 акров (243 га) земли, на которой находятся всевозможные спортивные сооружения и лесопарковые зоны — все в нескольких минутах езды от центра города на автобусе. Начиная с 1930-х годов, Йель вкладывает значительные средства в развитие университетских помещений: был открыт новый комплекс искусствоведческого факультета, возведены здания научных лабораторий, спортивный центр и студенческое общежитие. В последние годы проводится реставрационный ремонт исторических зданий и колледжей-общежитий. В ближайшее десятилетие планируются дальнейшие капиталовложения в развитие и улучшение университета, затрагивающие как студентов, так и научных сотрудников.

Библиотека 

Библиотека Йельского университета в общем и специализированных фондах насчитывает более 15000000 единиц; библиотека владеет уникальными коллекциями, архивами, музыкальными записями, картами и другими редкими экспонатами. Это седьмая по величине библиотека США и 3-я в мире среди университетских библиотек. Единый компьютеризированный каталог объединяет более 40 отраслевых библиотек, расположенных в разных частях кампуса: от необыкновенной по красоте готической библиотеки Стерлинга, где хранится около половины йельских книжных богатств, до современного корпуса коллекции книг и рукописей Бейнеке, с более чем 800000-ным собранием уникальных книг и документов.

Галереи и музеи 
Культурная и научная жизнь университета немыслима без его разнообразных коллекций. Йельская художественная галерея, основанная в 1832 году (современное здание построено в 1953 году Луисом Каном), принадлежит к числу крупных публичных музеев Америки. В её двух зданиях собраны коллекции древнего и средневекового искусства, искусства Ренессанса и Востока, находки университетских археологических экспедиций. В экспозиции широко представлено до-колумбийское и африканское искусство, шедевры европейской и американской живописи разных периодов, а также богатая коллекция современного искусства. В числе её наиболее ценных произведений американской живописи картина «Леди Хау ставит мат Бенджамину Франклину» Эдварда Харрисона Мэя (1867).

Прямо напротив, через улицу, расположен Йельский центр искусства Великобритании, открытый в 1977 году. Там хранится самое большое в мире собрание образцов Британского искусства и иллюстрированных книг вне пределов Великобритании. В Йельском музее естественной истории Пибоди, основанном в 1866 году, размещается одна из лучших коллекций научных экспонатов в Северной Америке. Среди них — обширные орнитологическая коллекция и коллекция минералов, второе по величине в Америке хранилище остатков динозавров и самый большой в мире полностью сохранившийся бронтозавр. Музей естественной истории Пибоди — действующий научно-исследовательский и культурный центр, объединяющий в себе все сферы деятельности: выставочную, просветительскую, охранную, исследовательскую и учебно-педагогическую. В Йельской художественной галерее, в Центре искусства Великобритании и в музее Пибоди помещается лишь часть университетских коллекций. Все произведения искусства, принадлежащие Йелю, — от шедевров Пикассо и остатков древнего птеродактиля до хранящегося в Музее музыкальных инструментов альта, сделанного в 1689 году, — всё это доступно посетителям. Однако самое большое богатство университета — это те, кто в нём работает и учится: студенты, вдохновляемые примером, увлекаемые талантом и педагогическим мастерством своих профессоров и преподавателей, которые в свою очередь постоянно черпают новые идеи в общении со студентами.

Музыка 

Международное признание получили вокальные коллективы студентов университета: Schola Cantorum и Йельский вокстет. Дирижёр и органист Дэвид Хилл (с июля 2013 года) является главным дирижером Schola Cantorum Йельского университета. Коллектив создан в 2003 году дирижёром Саймоном Кэррингтоном, гастролировал в большинстве европейских стран (в России в июне 2016 года), Китае, Южной Корее, Японии, е, Турции; имеет многочисленные записи. Schola Cantorum специализируется на исполнении старинной и современной академической музыки. Главный приглашённый дирижёр этого коллектива — Масааки Судзуки.

Точные, естественные и прикладные науки 
Поскольку Йель широко известен своими достижениями в области гуманитарных наук, многие не осознают, что университет является также одним из ведущих научно-исследовательских центров США. Йельские кафедры биологии, химии, молекулярной биофизики и биохимии, физики, астрономии, математики, вычислительной техники, геологии и геофизики, защиты окружающей среды и другие постоянно входят в число самых лучших университетских программ в Америке. Здесь созданы оптимальные условия для обучения студентов в таких областях, как биомедицина, прикладная химия, электротехнические и другие инженерные науки, первоклассные лаборатории оснащены по последнему слову техники. При Йельском университете было организовано 3 обсерватории: непосредственно на территории университета, в ЮАР Йельско-колумбийская южная обсерватория и в Аргентине.

Укрепляя и развивая свои достижения, Йель вкладывает более 500 млн. $ в расширение и усовершенствование лабораторий и учебных помещений факультетов точных наук и инженерного профиля. В ближайшее десятилетие университет осуществит дополнительные капиталовложения в размере более 500 млн. $ на развитие материальной базы для исследований в области медицины и биотехнологии.

Развитие международных связей 
Традиции международных связей Йельского университета восходят к началу девятнадцатого века, когда профессора и преподаватели начали предпринимать научные и образовательные поездки за границу. Йель был одним из первых университетов, которые приветствовали в своих стенах иностранных студентов: первый студент из Латинской Америки приехал сюда в 1830-х годах, а первый китайский студент, получивший университетское образование на американской земле поступил в Йель в 1850 году. Сегодня Йель активно участвует в различных международных программах и исследованиях.

В университете преподаётся более 50 иностранных языков и более 600 курсов, так или иначе связанных с международными отношениями. Йельский центр международных исследований, бывший в течение четырёх десятилетий лидером в этом направлении, в настоящее время предлагает 6 специальностей на степень бакалавра и 4 специальности на степень магистра. Центр прикладных лингвистических исследований, центр исследований проблем глобализации и международный финансовый центр поддерживают и развивают растущий интерес к международным программам и обогащают деятельность йельских профессиональных факультетов.

Йель гордится увеличением числа своих иностранных студентов. На некоторых факультетах учится более 30 % аспирантов-иностранцев; 16 % всех студентов Йельского колледжа из других стран. Всемирная стипендиальная программа Йельского университета в каждом учебном году будет привлекать в Йель будущих выдающихся деятелей со всего мира, которым предстоит внести значительный вклад в развитие своих стран; более 1500 иностранных учёных из 100 с лишним стран мира ежегодно приезжают жить и работать в Йель.

В популярной культуре 
Йельский университет упоминается в романе Ф. Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби» (). Рассказчик, Ник Каррауэй, написал серию передовых статей для Yale News, а Том Бьюкенен был «одним из самых влиятельных игроков, которые когда-либо играли в футбол» для Йельского университета. Так же университет фигурирует в книге Ли Бардуго «Девятый Дом» (англ. Ninth House).

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт Йельского университета
 Open Yale courses Записи (видео, аудио, стенограммы) лекций Йельского университета
 Видео лекций Йельского университета на сайте Academic Earth

 
Ассоциация американских университетов
Учебные заведения, основанные в 1701 году